

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Śliwiny – część wsi Bukówno w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Śliwiny – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
 Śliwiny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn